Бодеаса има више значења:

 Бодеаса (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Бодеаса (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији